„Caca Bonita“ е EP албум на американската алтърнатив метъл група Papa Roach. Издаден през 1995 г., записан на синя касетка. Съдържа две демо песни, изцяло различно звучене в сравнение с дебютния им албум Old Friends from Young Years.

Състав 
 Джейкъби Шадикс – вокали
 Джери Хортън – китара, бек вокали
 Уил Джеймс – бас, бек вокали
 Дейв Бъкнър – барабани

Песни 

Албуми на Папа Роуч
Музикални албуми от 1995 година
EP-та